Die Fotbollsallsvenskan 1957/58 war die 34. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Wegen der Weltmeisterschaft 1958 im eigenen Land und der Umstellung des Spielbetriebs auf das Kalenderjahr wurde die Saison verlängert. Es wurden drei Runden gespielt; im Herbst, im Frühjahr und wieder im Herbst. Somit spielte jede Mannschaft dreimal gegen die jeweilige Konkurrenz.

Die Herbstrunde wurde vom 2. August bis 10. November ausgetragen, die Frühjahrsrunde vom 13. April bis 31. Mai 1958 und dann vom 3. August bis 19. Oktober 1958 wieder eine Herbstrunde.

Nach 33 Spieltagen wurde IFK Göteborg zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte Landesmeister. Da die Europapokalsaison bereits Ende August begann, wurde der Tabellenführer der Frühjahrsrunde für diesen Wettbewerb gemeldet.

Die beiden Aufsteiger IFK Eskilstuna und Motala AIF mussten den Gang in die zweitklassige Division 2 antreten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1957
Fußballsaison 1957/58